Langfjord ist der Name folgender norwegischer Fjorde:

 Langfjord (Møre og Romsdal) – ein Seitenarm des Romsdalsfjords in Møre og Romsdal
 Langfjord (Brønnøy) – der innerste Teil des Velfjords in der Kommune Brønnøy in Nordland
 Langfjord (Skjervøy) – ein Fjord bei Arnøya in der Kommune Skjervøy in Troms og Finnmark
 Langfjord (Loppa) – ein Fjord in der Kommune Loppa in Troms og Finnmark
 Langfjord (Alta) – ein Seitenarm des Altafjords in der Kommune Alta in Troms og Finnmark
 Langfjord (Rolvsøya) – ein Fjord bei Rolvsøya in der Kommune Måsøy in Troms og Finnmark
 Langfjord (Gamvik) – ein Seitenarm des Tanafjords in der Kommune Gamvik in Troms og Finnmark
 Langfjord (Sør-Varanger) – ein Seitenarm des Bøkfjords in Sør-Varanger in Troms og Finnmark